Een verkeersweg:
 N87 (België)
 N87 (Frankrijk)